Commercial Hotel steht für:

im NRHP gelistete Objekte:
 Commercial Hotel (Sebastian County, Arkansas), NRHP-Nr. 73000391
 Commercial Hotel (Stone County, Arkansas), NRHP-Nr. 85002223
 Commercial Hotel (Iowa), NRHP-Nr. 01000912
 Commercial Hotel (Redwood County, Minnesota), NRHP-Nr. 80002146
 Commercial Hotel (Wadena County, Minnesota), NRHP-Nr. 88003010
 Commercial Hotel (Pennsylvania), NRHP-Nr. 85003507
 Commercial Hotel (Wisconsin), NRHP-Nr. 02001342

im NZHPT gelistete Objekte:
 Commercial Hotel (Clyde), Region Otago, Südinsel von Neuseeland, Register-Nr. 2369